FPD steht für:

 Freiheitliche Partei Deutschlands
 Flat Panel Display, die englische Bezeichnung für einen Flachbildschirm
 Floating Phone Data, die anbieterseitige Positions- und Bewegungsermittlung von Mobilfunkgeräten
 Flammenphotometrischer Detektor in der Gaschromatographie
 Bahnhof Pfeddersheim nach DS 100
 Liga de Fútbol de Primera División, costa-ricanische Fußballliga

Siehe auch:
 Freie Demokratische Partei, FDP

FPD